

Pessoas
Lygia Pape
Pape Diakhaté
Pape Koukpaki
Pape M'Bow
Günther Pape
Saint-Laurent-du-Pape
Châteauneuf-du-Pape (vinho)
Ilan Pappé

Outros
Estação Pape

Desambiguação